Марсио де Соуза Грегорио Жуниор (род. 1986) — бразильский футболист.
 Марсио Жозе де Оливейра (род. 1984) — бразильский футболист.
 Марсио Антонио ди Соза Жуниор (род. 1995) — бразильский футболист.

Португальские имена